
Molekulska formula -{C24H26N2O4}- se može odnositi na:
 Karvedilol
 Nikodikodein